Zawody w judo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 w Rio de Janeiro rozegrane zostały w dniach 6–12 sierpnia w hali Olympic Training Center.

Kwalifikacje 
Podobnie jak podczas poprzednich igrzysk olimpijskich kwalifikacje oparte były na liście rankingowej przygotowanej przez Międzynarodową Federację Judo z dnia 30 maja 2016. W sumie 252 zawodników zakwalifikowało się bezpośrednio poprzez ranking. Z każdej kategorii wagowej było to 22 mężczyzn i 14 kobiet. Przyznane zostały również dodatkowe miejsca – po dwa w każdej kategorii otrzymały Europa, Afryka, Azja oraz Ameryka (wspólnie Północna i Południowa), zaś po jednym miejscu otrzymała Oceania. Oprócz tego w każdej kategorii przyznane były specjalne zaproszenia. O ich liczbie decydowała światowa federacja.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Judo na stronie igrzysk olimpijskich 

 
Igrzyska Ol